Матю Пейдж „Мат“ Деймън () е американски актьор, сценарист и продуцент.  Носител (заедно със своя приятел Бен Афлек) на Златен глобус и Оскар за най-добър оригинален сценарий за филма Добрият Уил Хънтинг. Роден е и израства в Кеймбридж, Масачузетс. През 1988 година завършва средно образование и започва да учи в Харвард, но не завършва поради редица ангажименти като актьор.

Дълго време негова приятелка е Уинона Райдър , но се разделят през 2000. Женен за Лусиана Баросо от 2005  насам, имат три дъщери – Изабела, родена през 2006 , Джия [2008] , Стела [2010].

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Родени в Кеймбридж (Масачузетс)